Бри́сбен ( ) — 3-й по населению город в Австралии. Столица штата Квинсленд. Образует муниципальное образование «город Брисбен». Население — около 2 млн человек (2016). В пределах городской агломерации проживает 2,2 млн человек (2013).

Расположен на востоке Австралии, на берегу реки Брисбен (отсюда название города) и залива  Тихого океана. Климат влажный субтропический. Входит в первую сотню глобальных городов мира. Большой Брисбен производит 9 % ВВП страны.

Основан под названием Эденгласси (Edenglassie) в 1825 году. С 1859 года — столица штата Квинсленд.

История 

На территории современного Брисбена издревле обитали аборигены.

В 1823 году исследовательская группа во главе с Джоном Оксли спустилась вниз по реке Брисбен и дошла до отметки, которая сейчас известна как Брисбенский бизнес-центр.

В 1824 году здесь была учреждена колония для ссыльных, а в 1842 году когда эта колония была упразднена, город стал быстро развиваться.

Квинсленд образовался в 1859 году в качестве самоуправляющийся колонии, и Брисбен, получивший название в честь генерала Томаса Брисбена, был провозглашён его столицей, а в 1901 году, в рамках федерализации Австралии, стала соучредителем Австралийского Содружества в рамках штата Квинсленд.

В то время Брисбен не являлся городом как таковым. Он представлял собой двадцать отдельных муниципалитетов, и только в 1925 году получил статус города ().

Сейчас Брисбен является наиболее быстро растущим городом в Австралии, а с началом XXI века получил статус Глобального города.

Климат 

Климат Брисбена близок к субтропическому. Имеется длительный сезон дождей, который длится большую часть года, и более прохладный сухой сезон, который длится с июля по сентябрь, и который характерен более низкими температурами и меньшим количеством осадков. Для сухого сезона характерны тёплые дни и прохладные ночи, изредка доходящие до слабых заморозков. Самая высокая температура в Брисбене была зафиксирована 26 января 1940 года, и составила 43,3 °C.

Город зависит от дождей. Если дожди принимают характер стихийного бедствия, то переполняется река Брисбен, текущая через город, и наступает наводнение.
 1974 — одно из крупнейших наводнений в штате захватило город.
 2011 — сильнейшее за 120 лет наводнение. Затоплено свыше 17 тыс. зданий в городе. Река не достигла ожидавшегося катастрофического уровня, но тем не менее, поднялась выше уровня 1974 года, и разрушения весьма значительны. Загорелся центральный стадион Suncorp. По рекам проходят 2-4 метровые волны (континентальный цунами). Река поднялась до отметки 4,46 метров, превзойдя уровень 1974 года. В зоне затопления оказалась территория, превышающая по площади размеры Германии и Франции вместе взятые, экономические потери исчисляются миллиардами долларов.

Население 

Брисбен по скорости роста населения занимает 1 место по Австралии. По официальным данным, в период с 1999 по 2004 год население города выросло на 11,5 %.

По результатам последней переписи (2001), 21 % населения Брисбена составляют иностранцы, 1,7 % городского населения — аборигены. Для 86,5 % жителей города английский язык — основной (родной), остальные 13,5 % пользуются английским как вторым языком. За английским по распространённости в городе следует китайский язык, затем вьетнамский и итальянский. Количество выходцев из бывшего СССР не превышает 0,1 % населения. Более 1,2 млн человек проживали в муниципалитете Брисбен в 2016 году.

Транспорт 

Аэропорт Брисбен расположен на восточной окраине города, является третьим по пассажирообороту аэропортом Австралии после аэропортов Сиднея и Мельбурна. В аэропорту функционируют внутренний и международный терминалы, а также грузовой терминал и две ВПП.

С 1885 по 1969 год в городе существовала трамвайная сеть. В период максимального развития сети (1952 год) протяжённость пути составляла 109 км, а максимальное количество пассажиров было перевезено с 1944 по 1945 год. Оно составило почти 160 миллионов чел.

Летние Олимпийские Игры 2032 
21 июля 2021 на 138-й сессии МОК в Токио Брисбен был выбран на безальтернативной основе местом проведения XXXV Летних Олимпийских игр.

В 2032 году Брисбен станет третьим австралийским городом, который примет Олимпиаду. Ранее летние Олимпийские игры проходили в Мельбурне (1956) и Сиднее (2000). К тому же Брисбен станет четвёртой столицей Летних Олимпийских игр, где соревнования пройдут в разгар зимы из-за расположения в Южном полушарии, после вышеупомянутых игр в Австралии в Мельбурне и Сиднее и летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, проводившихся в Бразилии.

Популярные места для туристов 
Наиболее популярные для отдыха места в Брисбене — это парки, в частности, Roma Street Parkland, Mount Coot-tha, South Bank Parkland и Brisbane City Botanic Gardens (большой ботанический сад, поделённый на отдельные сектора).

Интересен тот факт, что если северное побережье реки в городе называется Brisbane City Centre и содержит многочисленные «бизнес-точки», включая магазины одежды, бытовой и цифровой техники, автосервисы и т. д., то южное побережье называется South Bank и включает многочисленные места для отдыха, в том числе: уже упомянутый South Bank Parkland, City Beach и многие другие.

Развито ныряние с аквалангом, в том числе и погружение к искусственным и естественным рифам.

На Альберт-стрит находятся такие известные памятники, как , ,.

Известные уроженцы 
 Трейси Моффат (род. 1960) — австралийская фотохудожница и кинорежиссёр, родилась в резервации Шербур в трёх километрах от Брисбена.

Города-побратимы 

Брисбен имеет 9 городов-побратимов, 8 из которых расположены в Азии:

Российских городов среди них нет, но в Брисбене установлен памятник Константину Эдуардовичу Циолковскому (1857-1935).

См. также 
 Флаг Брисбена

Примечания

Литература

Ссылки 
 Brisbane City Council — Городской совет Брисбена
 Australia-RU — Брисбен — описание города на Australia-RU
 

 
Города-миллионеры Австралии
Города Квинсленда